Karl August Pertz ist der Name folgender Personen:

* Karl August Pertz (Philologe) (Carl August Pertz; 1825–nach 1886), deutscher Gymnasiallehrer, Rektor und Altphilologe
 Karl August Friedrich Pertz (1828–1881), deutscher Historiker, Professor und Bibliothekskustos sowie Bibliothekar